Бори́с Щербако́в:
 Щербаков, Борис Валентинович (1916—1995) — советский художник, Народный художник СССР.
 Щербаков, Борис Васильевич (род. 1949) — советский и российский актёр театра и кино, телеведущий, Народный артист России.
 Щербаков, Борис Николаевич (род. 1995) — российский киберспортсмен и тренер по игре League of Legends.